Antony Bek (auch Beck) ist der Name folgender Personen:

* Antony Bek (Patriarch) († 1311), Bischof von Durham und Patriarch von Jerusalem
 Antony Bek (Bischof) (1279–1343), Bischof von Norwich